Detta är en lista över sjöar i Göteborgs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Göteborgs kommun.

Lista

Göteborgs kommun
 Lista